El término relatividad puede referirse:

al principio de relatividad sobre la forma que debe tomar una teoría física;
a la teoría de la relatividad y, en especial:
a la teoría de la relatividad de Galileo:
a la teoría de la relatividad de Einstein, dentro de la cual hay que diferenciar a su vez entre:
la teoría especial de la relatividad, que puede tratar sistemas de referencia arbitrarios, aunque se usa básicamente para sistemas de referencia inerciales, en un espacio-tiempo plano (es el análogo relativista de la mecánica newtoniana en ausencia de campo gravitatorio)
la teoría general de la relatividad, que puede tratar sistemas de referencia arbitrarios en un espacio-tiempo curvado por los efectos de la gravitación (realmente puede ser considerada una teoría de la gravitación relativista)
 a la Relatividad Muy Especial, construcción teórica que se basa en restringir el grupo de simetría de la teoría de la relatividad especial;
a la relatividad de escala, desarrollada por Laurent Nottale; o
al relativismo lingüístico, conjunto de hipótesis sobre el efecto psicológico y cognitivo de la lengua materna en la variación cultural.